Trinity Church a Boston
Trinity Church a Firenze
Trinity Church a New York